Walter Ledgard ist der Name folgender Personen:

* Walter Ledgard (Schwimmer, 1915) (* 1915), peruanischer Schwimmer
 Walter Ledgard (Schwimmer, 1945) (* 1945), peruanischer Schwimmer